Bataille de Lashkar Gah (2006)
 Bataille de Lashkar Gah (2020)
 Bataille de Lashkar Gah (2021)